Jaromir Málek (1943-), égyptologue tchèque ;
 Petr Málek (1961-2019), tireur sportif tchèque.
Patronyme tchèque